Söderö eller Söderön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderön (vid Vänö, Kimitoön), 
 Söderön (vid Högsåra, Kimitoön),  (1,9 km²)

Sverige 

1. Söderö, Värmdö kommun, en ö i Stockholms län, 
2. Söderön, Östhammars kommun, del av en ö, Östhammars kommun, Uppsala län, 
3. Söderö, en herrgård i Kinda kommun i Östergötlands län,

Åland 

1. Söderön, del av Bänö,  (2,2 km²)
2. Söderön, del av Seglinge,  (9,7 km²)
3. Söderön (Vårdö, Åland), del av Vårdö,

Se även 
Suðuroy, svenska översättningen på ön som tillhör Färöarna
Södra Ön, 
Sydön,